Прангліміне Міксіке (ест. Pranglimine) — онлайновий математичний тренажер, платформа для проведення тренувань і змагань з усного рахунку для всіх зареєстрованих користувачів незалежно від віку, інтелектуальна гра-змагання, яка є одним з видів діяльності, що проводяться освітнім середовищем Міксіке.  Змагання Прангліміне проводяться в Естонії, Латвії, Литві,  Словенії та Україні. Щороку в змаганнях беруть участь понад 30 000 учасників. В 2015 році проводився міжнародний чемпіонат та національні першості в Україні, Естонії, Латвії, Литві та Словенії. Правила змагань визначаються щорічно організаторами перед початком сезону (влітку)

Загальна інформація про міжнародні змагання.

Міжнародний чемпіонат 2015 
09.05.2015. Рига. Латвія

Національні чемпіонати

Чемпіонат України 2015 
21.03.2015. Львів

Національний фінал проводився не за міжнародними правилами, а окремо для кожного класу, без поділу за статтю.

Чемпіонат Естонії 2015

Чемпіонат Латвії 2015

Чемпіонат Литви 2015

Чемпіонат Словенії 2015

Див.також 
 Усні обчислення

Посилання 
Прангліміне в Україні

Прангліміне в Естонії

Прангліміне в Естонії (рос.мова)

Прангліміне в Латвії (RĒĶINI GALVĀ)

Прангліміне в Литві 

Прагліміне в Словенії (HITRO RAČUNANJE)

Прангліміне в Грузії

Примітки 

Прангліміне